Alfonso II av Este, född 1533, död 1597, var en monark (hertig) av Ferrara, Modena och Reggio från 1559 till 1597.

Antavla

Referenser
 

Män
Födda 1533 
Avlidna 1597
Modenas regenter
Huset Este